

Famille 
 Famille Coart

Personnalités 

 Godefroid Coart

Homonymie de patronyme